Ségou – miasto w Mali
 Ségou – region w Mali
 Ségou – miasto w Senegalu